Crematogaster sisa — вид муравьёв рода Crematogaster из подсемейства Myrmicinae (Formicidae). Эндемики Мадагаскара.

Распространение 
Северный Мадагаскар. Обнаружены только в двух местах в горном лесном массиве в заповеднике Манунгариву (Diana Region), высота 1580 м (координаты 14.02167, 48.41833).

Описание 
Мелкие муравьи (рабочие имеют длину около 4 мм, матки крупнее). Обладает коричневой окраской тела. Проподеальные шипики на заднегрудке хорошо развиты. Жевательный край мандибул с 5 зубчиками. Боковые углы округлые, задний край прямой или слегка вдавленный. Усики 10-члениковые у рабочих и самок (12 у самцов). Скапус усика превышает затылочный край головы. Промезонотальный шов полный. Основные промеры рабочих муравьёв: ширина головы (HW) 0,89—1,14; длина головы (HL) 0,81—1,08; головной индекс (CI) 105—117; длина скапуса (SL) 0,73—0,84; индекс скапуса (SI) 78—90. Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из двух члеников: петиолюса и постпетиолюса (последний четко отделен от брюшка), жало развито, куколки голые (без кокона). Субпетиолярный выступ развит в виде острого длинного зубца. Характерна возможность откидывать брюшко на спину при распылении отпугивающих веществ. Таксон был впервые описан как вид в 2010 году американским мирмекологом Бонни Блеймер (Bonnie B. Blaimer), которая работает в Калифорнийском университете в Дейвисе, (Department of Entomology, University of California-Davis, Калифорния, США). Вид входит в состав подрода Crematogaster (Decacrema) (группа Crematogaster hova).

Этимология 
Видовое название C. sisa происходит от местного малагасийского слова sisa, означающего остаток, пережиток или след, и как бы символизирует его изолированное от близких видов распространение.

Примечания

Литература 
 Blaimer, B.B. (2012). A subgeneric revision of Crematogaster and discussion of regional species-groups (Hymenoptera: Formicidae). — Zootaxa 3482: 47-67.
 Hosoishi, S. & Ogata, K. (2010). On the identity of Crematogaster schimmeri Forel, 1912 and the distribution of subgenus Decacrema in Asia (Hymenoptera: Formicidae). Asian Myrmecology, 3, 1-3

Ссылки 
 biolib.cz: Crematogaster 
 ION: Crematogaster 
  Zipcodezoo: Crematogaster

Crematogaster
Животные, описанные в 2010 году
Насекомые Африки
Эндемики Мадагаскара